Clemens Aigner (ur. 2 lutego 1993 w Innsbrucku) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SV Innsbruck Bergisel. Drużynowy brązowy medalista Zimowej Uniwersjady 2013, zwycięzca Pucharu Kontynentalnego 2016/2017 i Pucharu Kontynentalnego 2018/2019 oraz drugi zawodnik klasyfikacji generalnej PK w sezonach 2015/2016 i 2019/2020. Medalista mistrzostw kraju, olimpijczyk (2018).

Przebieg kariery 
W cyklu FIS Cup zadebiutował w lutym 2010, pierwsze punkty zdobywając w lipcu tego samego roku w Villach. W 2012 rozpoczął starty w Pucharze Kontynentalnym. Wśród najlepszych 30 zawodników po raz pierwszy znalazł się w swoim drugim starcie, 29 stycznia w Bischofshofen, po zajęciu 28. miejsca.

18 grudnia 2013 wraz z Danielem Huberem i Davidem Unterbergerem zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym skoków narciarskich na Zimowej Uniwersjadzie 2013. W konkursach indywidualnych zajmował miejsca w drugiej dziesiątce. W sezonie 2013/2014 startował również w Pucharze Kontynentalnym, w najlepszym występie – w styczniu 2014 w Courchevel – zajmując 6. miejsce. Latem 2014 zadebiutował w Letnim Grand Prix, dwukrotnie zdobywając punkty w zawodach w Hakubie (27. i 25. miejsce). 4 stycznia 2015 w Innsbrucku po raz pierwszy wystartował w konkursie Pucharu Świata, zajmując 50. miejsce. 3 stycznia 2016 w tej samej miejscowości zdobył pierwsze punkty cyklu, zajmując 29. miejsce.

Pięciokrotnie stanął na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego 2015/2016, odnosząc jedno zwycięstwo – 27 grudnia 2015 w Engelbergu. W 25 startach zgromadził 805 punktów, co pozwoliło mu na zajęcie 2. pozycji w klasyfikacji generalnej, ze stratą 13 punktów do Toma Hilde.

Podczas Letniego Grand Prix 2016 trzykrotnie kończył zawody w najlepszej dziesiątce. Najwyżej klasyfikowany był na 5. miejscu, we wrześniu w Czajkowskim. Zimową część sezonu 2016/2017 rozpoczął od startów w Pucharze Świata. W początkowych zawodach nie zdobywał jednak punktów i został przeniesiony do Pucharu Kontynentalnego. Tam w styczniu czterokrotnie stanął na podium. W pierwszej połowie lutego ponownie wystartował w zawodach najwyższej rangi, między innymi dwukrotnie zajmując 15. miejsce w Pucharze Świata w Pjongczangu. W marcu cztery razy z rzędu zwyciężył w zawodach PK. Łącznie w Pucharze Kontynentalnym 2016/2017 11 razy stał na podium, w tym 7 na najwyższym jego stopniu. Pozwoliło mu to na zwycięstwo w cyklu z przewagą ponad 200 punktów nad drugim Miranem Zupančičem.

W zimowej części sezonu 2017/2018 regularnie występował w Pucharze Świata. 10 razy zdobył punkty cyklu, a w najlepszym występie – 13 stycznia 2018 w Tauplitz – zajął 7. miejsce. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018 zajął 29. pozycję ze 104 punktami. Wystartował na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2018, gdzie zajął 18. miejsce indywidualnie i 5. w drużynie. Wystąpił także na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018, zajmując 31. pozycję indywidualnie na skoczni dużej.

W Letnim Grand Prix 2018 najwyżej klasyfikowany był na 7. pozycji, we wrześniu w Hinzenbach. W zimowej części sezonu 2018/2019 na przemian startował w Pucharze Świata i Pucharze Kontynentalnym. W tym pierwszym cyklu w większości występów nie zdobył punktów. Najwyżej klasyfikowany był na mamuciej skoczni w Oberstdorfie, na 17. miejscu. Z kolei w Pucharze Kontynentalnym 2018/2019 siedmiokrotnie zwyciężył, dwa razy był drugi i raz trzeci. Zajął 1. miejsce w całym cyklu, z 977 punktami o 82 wyprzedzając drugiego Aleksandra Zniszczoła.

W sezonie 2019/2020 w Pucharze Świata punkty zdobył raz w czterech startach – był 26. w zawodach w Bischofshofen. W trakcie sezonu występował głównie w Pucharze Kontynentalnym, gdzie odniósł trzy zwycięstwa, jak również zajął trzykrotnie drugie i trzykrotnie trzecie miejsce. W Pucharze Kontynentalnym 2019/2020 zdobył 931 punktów i zajął 2. miejsce w klasyfikacji generalnej ze stratą 154 punktów do Clemensa Leitnera.

W sezonie 2020/2021 uzyskał wyniki znacznie gorsze od tych z poprzednich lat. Nie startował w Pucharze Świata, a w Pucharze Kontynentalnym nie zdobył punktów. Występował głównie w FIS Cupie, gdzie najwyżej sklasyfikowany był na 4. miejscu.

W sezonie 2021/2022 występował na wszystkich poziomach międzynarodowych zawodów pucharowych. W Pucharze Świata kilkukrotnie zajmował miejsca w drugiej dziesiątce. Najwyżej klasyfikowany indywidualnie był na 11. pozycji, którą zajął w styczniu 2022 w Bischofshofen (w ramach 70. Turnieju Czterech Skoczni) oraz w Zakopanem. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2021/2022 zajął 35. miejsce ze 153 punktami. W Pucharze Kontynentalnym raz zajął 2. i raz 3. miejsce, a w FIS Cupie siedmiokrotnie stawał na podium, trzykrotnie zwyciężając.

Pięciokrotnie stawał na podium mistrzostw Austrii. Indywidualnie zajął trzecie miejsce w zawodach na skoczni normalnej w 2014, a także w 2018. W zawodach drużynowych, reprezentując Tyrol, w 2012 zdobył brązowy, w 2015 – srebrny, a w 2016 – złoty medal.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty C. Aignera na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty C. Aignera na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty C. Aignera na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 19 marca 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2021

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1993
Austriaccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Ludzie urodzeni w Innsbrucku